São Mateus do Sul kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Mateus do Sul (ort), Paraná, 
 São Mateus do Sul (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar